Tammingahuizen (borg)
Tammingahuizen (waterschap)